

Анновська сільська рада — сільське поселення, Белебеївський район, Башкортостан
 Анновська сільська рада — сільське поселення, Івановський район, Амурська область